La Pro A 2010-2011 è stata la 89ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Incontri

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Mickaël Gelabale, 
MVP straniero:  Sammy Mejía, 
Allenatore dell'anno:  Erman Kunter, 
Giocatore rivelazione:  Evan Fournier, 
Giocatore più migliorato:  Evan Fournier, 
Miglior difensore:  John Linehan,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011